— французский археолог, пионер воздушной археологии ().